Nābulusī ist der Familienname folgender Personen:
 ʿAbd al-Ghanī an-Nābulusī (1641–1731), arabischer Sufi und Literat aus Damaskus
 Sulaimān an-Nābulusī (1908–1976), jordanischer Politiker